Пољак може да се односи на:

 Пољак (етноним)
 Пољак (презиме)
 Пољак (Сански Мост)

Види још 
 Пољаци (вишезначна одредница)